

Sigle 
 Repubblica Federale Tedesca
 nome della radio locale del Ticino (Radio Fiume Ticino)

Codici 
 RFT – codice vettore ICAO di Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă